Alejandro Soler Pérez (Alcoi, 1946-2013), artista plàstic
 Alejandro Soler Mur (Elx, 1972), polític socialista

Vegeu també 
 Alexandre Soler